

Осеєва — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Осеєва — присілок, Упоровський район, Тюменська область